Madarassy László (1840–1893) királyi ügyész, hírlapíró, író, utazó
 Madarassy László (1880–1943) néprajzkutató, szakíró

Jegyzetek